Гордійчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Гордійчук Андрій Миколайович (1955—2018) — український науковець, декан факультету культури і мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, професор, кандидат педагогічних наук.
 Гордійчук Володимир Іванович (* 1975) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дарсі Гордійчук — канадський хокеїст.
 Гордійчук Ігор Володимирович (* 1972) — Герой України, генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гордійчук Микола Максимович — доктор музикознавства.
 Гордійчук Микола Миколайович — український військовик, сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гордійчук Микола Миколайович (1986—2015) — український співак, шоумен, військовик, молодший сержант міліції, міліціонер батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Гарпун» ГУМВС України в Київській області, учасник російсько-української війни.
 Гордійчук Михайло Миколайович ( 1989) — білоруський футболіст.
 Гордійчук Олег Володимирович — поет, кандидат хімічних наук.
 Гордійчук Олександр Михайлович (1983—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гордійчук Павло Володимирович (*1990) — український футболіст, півзахисник.
 Гордійчук Петро Григорович (* 1951) — літератор-перекладач.
 Гордійчук Петро Максимович (1912—1991) — український радянський художник театру.

Українські прізвища
Прізвища на -ук